Une sténose aortique ou rétrécissement de la valve aortique est une maladie de la valve aortique.

Il peut être congénital : 

Il peut être acquis et se manifester à l'âge adulte : 

Valvulopathie cardiaque